Baumstark är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anton Baumstark
 Eduard Baumstark
 Reinhold Baumstark

Tyska efternamn